Ainsworth (Iowa)
 Ainsworth (Nebraska)

Desambiguações de topônimos